Dóra Varga (ur. 11 marca 1986) – węgierska szablistka.

Życiorys 
Na mistrzostwach świata zdobyła brązowy medal – w Lipsku (2005).

Przypisy 

Urodzeni w 1986
Węgierscy szermierze